Âncora ist Ortsname von:
 Âncora (Caminha), Portugal
 Praia Àncora, Rio Grande do Sul, Brasilien

Siehe auch:
 D’Ancora
 Angora (Begriffsklärung)